Al-Dżauf – prowincja w Arabii Saudyjskiej
 Sakaka (zwana także Al-Dżauf) – miasto, stolica tej prowincji
 Al-Dżauf – miasto, stolica gminy Al-Kufra w Libii
 Al-Dżauf – muhafaza Jemenu